Exuma kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Great Exuma Island, ö, Exuma District, 
 Exuma District, distrikt, 

Robotskapade Bahamasförgreningar